KTV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kamarata / Kammarata (Venezuela)
 Kansai Telecasting Corporation – emittente televisiva giapponese
 K-TV – una stazione televisiva cattolica in Germania